11. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie Mężczyzn – zawody w hokeju na trawie, które odbywały się między 6 a 17 września 2006 roku w Mönchengladbach w Niemczech.

Kwalifikacje 
Do mistrzostw automatycznie zostali zakwalifikowani gospodarz oraz jedna reprezentacja z każdego kontynentu. Europa otrzymała dodatkowe miejsce ze względu na najlepszą pozycję w rankingu światowym. Stawkę finalistów uzupełniło pięć reprezentacji które zostały wyłonione w turnieju kwalifikacyjnym.

Sędziowie 
Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie mianowała 14 sędziów na ten turniej:

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A 

|}

|-

|}

Grupa B 

|}

|-

|}

Faza finałowa

Rywalizacja o 9. miejsce

Rywalizacja o 5. miejsce

Rywalizacja o 1. miejsce

Końcowa kolejność

Nagrody indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 RESULTS BOOK 

Mistrzostwa świata w hokeju na trawie mężczyzn
2006 w sporcie